Kamiennik (gemeente)
 Kamiennik (Opole)
 Kamiennik (Groot-Polen)
Zie ook:
 Kamiennik Wielki